Стэнли Манн (; 8 августа 1928, Торонто — 11 января 2016, Лос-Анджелес) — канадский сценарист, драматург и романист. Автор сценария фильмов «Рёв мыши», «Омен 2: Дэмиен», «Воспламеняющая взглядом» и «Конан-разрушитель», номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» за сценарий фильма «Коллекционер».

Биография 
Стэнли Манн родился в Торонто в 1928 году и учился в Университете Макгилла. К двадцати годам он уже начал работу на радио CBC как актёр и сценарист, а позже работал на канадском телевидении. В 1954 году он переехал в Лондон, где его пьесы ставились на сцене Королевского национального театра. Произведения Манна ставились также и на Бродвее — в их число входила поставленная в 1957 году пьеса «Прятки» (), которую он написал совместно с Роджером Макдугаллом.

Помимо театральных работ, Манн, в 1970-е годы переехавший из Лондона в Лос-Анджелес, сочинял сценарии для кинофильмов. Его совместная работа с Макдугаллом в 1959 году легла в основу фильма «Рёв мыши» — одного из первых фильмов, принесших международную известность актёру Питеру Селлерсу. Кинокартина «Коллекционер», снятая по сценарию Манна Ульямом Уайлером, принесла ему в 1966 году номинации на премию Гильдии сценаристов США за лучший сценарий драматического фильма, «Золотой глобус» за лучший сценарий и «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. В 1982 году Манн как сценарист ленты  был номинирован на премию Эдгара Аллана По за лучший кинофильм. Он сотрудничал с продюсером Дино де Лаурентисом в фильмах «Воспламеняющая взглядом» и «Конан-разрушитель» (оба — 1984). Сам он тоже выступил продюсером в ряде фильмов, включая «Театр крови» (1973) и снятый в 1984 по его оригинальному сценарию для телеканала HBO вестерн .

В трёх фильмах по сценариям Манна —  (1956),  (1964) и «Метеор» (1979) — снялся Шон Коннери, в  — Фрэнк Синатра, в «Ушке иголки» — Дональд Сазерленд, в «Конане-разрушителе» — Арнольд Шварценеггер, а в «Кто первый?» — Джеймс Коберн и Кирк Дуглас. Помимо сценариев к полнометражным фильмам, в послужном списке Манна работа сценаристом в сериалах и телешоу, среди которых «Дуглас Фэрбенкс представляет» («Рейнгольдский театр»), «Человек-невидимка», «Рандеву» и «Сцена 67 ABC». В 1978 году в свет вышел его роман «Третья попытка — счастливая».

Стэнли Манн умер в Лос-Анджелесе в январе 2016 года в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, оставив после себя жену Джоан, трёх дочерей и четырёх внуков.

Фильмография 

 1951 — Свободный вечер дворецкого ()
 1956 — Адвокатура (, т/ф)
 1958 — Другое время, другое место ()
 1959 — Рёв мыши ()
 1961 — Его и её ()
 1961 — Метка ()
 1964 — Соломенная женщина ()
 1965 — Наверх от пляжа ()
 1965 — Коллекционер ()
 1965 — Ураган над Ямайкой ()
 1965 — Восторг ()
 1967 — Обнаженный беглец ()
 1968 — Странные отношения ()
 1969 — Фрёйляйн доктор ()
 1975 — Русская рулетка ()
 1976 — Небесные наездники ()
 1976 — Точка разрыва ()
 1977 — Бешеный бык ()
 1978 — Омен 2: Дэмиен ()
 1978 — Молчаливая Флейта ()
 1979 — Метеор ()
 1981 — Ушко иголки ()
 1984 — Воспламеняющая взглядом ()
 1984 — Конан-разрушитель ()
 1984 — Кто первый? (, т/ф)
 1986 — Тайпан ()
 1988 — Война Ханны )

Продюсер 
 1968 — Странные отношения
 1970 — Баллада о Там-Лин ()
 1973 — Театр крови ()

Примечания